«Svalutation» — студійний альбом італійського співака та актора Адріано Челентано, випущений 1976 року, під лейблом «Clan Celentano».
 «Svalutation» — італійська телепередача у двох епізодах, транслювалася на телеканалі Rai 3 у 1992 році.
 «Svalutation» — відома пісня Адріано Челентано, випущена 1976 року.
 "Svalutation" — перероблене Адріано Челентано на англійську манеру італійське слово "Svalutazione" ().